Змагання з боксу у ваговій категорії понад 91 кілограми серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 1 по 12 серпня. Узяли участь 16 спортсменів з 15 країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Чвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Магомедрасул Маджидов|AZE|2012|літніх}} |RD1-score01=RSC
|RD1-team02= |RD1-score02=
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Магомед Омаров|RUS|2012|літніх}} |RD1-score03=19
|RD1-team04= |RD1-score04=8
|RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Мохамед Арджауї|MAR|2012|літніх}} |RD1-score05=15
|RD1-team06= |RD1-score06=8
|RD1-team07= |RD1-score07=10
|RD1-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Роберто Каммарелле|ITA|2012|літніх}} |RD1-score08=18
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Іван Дичко|KAZ|2012|літніх}} |RD1-score09=14
|RD1-team10= |RD1-score10=4
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Саймон Кін|CAN|2012|літніх}} |RD1-score11=16+
|RD1-team12= |RD1-score12=16
|RD1-team13= |RD3-score02='''13
|RD3-team03= |RD3-score03=11
|RD3-team04=